Greene se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benjamin Daniel Greene
 Edward Lee Greene
 Stanley Wilson Greene